Pleven (oblast), een oblast in Bulgarije
Pleven (stad), een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Pleven (paard), een paardenras

Personen met de achternaam Pleven
René Pleven, een Franse premier tussen 1950 en 1952